Plaats in Indonesië
 Sundawenang (Parung Kuda), een plaats in het bestuurlijke gebied Sukabumi in de provincie West-Java
 Sundawenang (Taraju), een plaats in het bestuurlijke gebied Tasikmalaya in de provincie West-Java